Santa Leocádia peut désigner :
au Portugal :
Santa Leocádia, paroisse civile de la municipalité de Baião, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Santa Leocádia, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Santa Leocádia, paroisse civile de la municipalité de Tabuaço, située dans le district de Viseu et la région Nord.

 Santa Leocádia une frégate construite en 1777 sur les chantiers navals de Ferrol.